Суперкубок Іспанії з футболу 1996 — 11-й розіграш турніру. Матчі відбулись 25 і 28 серпня 1996 року між чемпіоном і володарем кубка Іспанії клубом Атлетіко (Мадрид) та фіналістом кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1996
Іспанія
1996 в іспанському спорті